Quidam (от ) может означать:

 Quidam — шоу Cirque du Soleil
  — польская рок-группа
  — альбом этой группы
  — кубинский музыкальный дуэт